Amaris steht für:

 Amaris, Technologie- und Management-Beratungsgruppe

Amaris ist der Familienname folgender Personen:

 César Amaris (* 1989), venezolanischer Ruderer
 Yadinis Amaris (* 1984), kolumbianische Judoka